Il bacio della donna ragno – romanzo di Manuel Puig (1976)
Il bacio della donna ragno – opera teatrale di Manuel Puig, tratta dal suo romanzo omonimo (1983)
Il bacio della donna ragno – film del 1985
Kiss of the Spider Woman – musical di John Kander, Fred Ebb e Terrence McNally del 1992